Křovák může označovat:
 Křováci, původní obyvatelé jižní afriky
 Josef Křovák, český geodet a autor kartografické zobrazení
 Křovákovo zobrazení, kuželové kartografické zobrazení